Regius Professor of Chemistry steht für folgende Lehrstühle im Vereinigten Königreich:

 Regius Professor of Chemistry (Cardiff)
 Regius Professor of Chemistry (Glasgow)
 Regius Professor of Chemistry (Liverpool)